44-й Чемпионат мира по тяжёлой атлетике прошёл с 12 по 20 сентября 1970 года в Колумбусе (США).

Общий медальный зачёт

По медалям за сумму

По всем медалям

Медалисты

Ссылка 
 Статистика Международной федерации тяжёлой атлетики

Спортивные соревнования в Колумбусе (Огайо)
Сентябрь 1970 года
Международные соревнования по тяжёлой атлетике в США
1970 год в Огайо
Спорт в США в 1970 году
Международные спортивные соревнования в Огайо
Чемпионаты мира в США